le  Grand Prix moto de Saint-Marin 2008 est la treizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 29 au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli. C'est la  du Grand Prix moto de Saint-Marin.

Résultat des MotoGP

Résultat des 250 cm³

Résultat des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Saint-Marin
Saint-Marin
Sport en Italie en 2008